Igreja do Sagrado Coração de Jesus (Ermesinde) — igreja em Ermesinde, Portugal
 Igreja do Sagrado Coração de Jesus (Belo Horizonte) — igreja em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
 Igreja Sagrado Coração de Jesus (Três Lagoas) — igreja em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Brasil
 Igreja do Sagrado Coração de Jesus (Mossoró) — igreja em Mossoró, Rio Grande do Norte, Brasil
 Igreja do Coração de Jesus (Lisboa) — igreja em Lisboa, Portugal
 Igreja Matriz de Odivelas - Também conhecida por Igreja do Sagrado Coração de Jesus

Desambiguação